VES peut faire référence à :
 Validation des études supérieures,
 Volume d'éjection systolique.

VES est un code qui désigne :
 Bolivar vénézuélien, la monnaie vénézuélienne depuis 2018 selon la norme ISO 4217 (voir liste des codes des monnaies)

Voir aussi 
 Villa de Ves, une commune d'Espagne